Николай Пото́цкий:
 Потоцкий, Николай (1595—1651) — польский магнат, государственный и военный деятель.
 Потоцкий, Николай (1517/1520—1572) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, генерал.
 Потоцкий, Николай (1628—1676) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, генерал и староста.
 Потоцкий, Николай Базилий (1712—1782) — польский магнат, староста, рыцарь Мальтийского ордена, авантюрист и меценат.
 Потоцкий, Николай Платонович (1844—1911) — генерал от артиллерии, заслуженный профессор Михайловской артиллерийской академии.